Christian Böge (* 19. Januar 1967 in Hamburg) ist ein deutscher Regisseur.

Leben 
Nach seiner Ausbildung zum Fotografen von 1984 bis 1987 in Hamburg arbeitete Christian Böge bis 1995 selbständig national und international in den Bereichen Mode, Werbung und Redaktion für diverse Werbeagenturen (u. a. Springer & Jacoby, Jung von Matt, Lintas, Scholz & Friends), Verlage (u. a. Gruner + Jahr) und Zeitschriften (u. a. Stern, Max, Petra, Prinz, ADAC-Reisemagazin).

1995 wechselte er nach Köln zum Musiksender VIVA/VIVA Zwei und begann dort seine Fernsehkarriere. Er betreute dort als Regisseur bis 2000 u. a. Formate wie Interaktiv, Vivasion und Ma kuck’n mit Stefan Raab, VIVA Club Rotation, KewL, Nachtexpress, Comet, Amica TV, VIVA News und VIVA Wecker.

Christian Böge war ab 1997 zusätzlich verantwortlicher Regisseur beim Re-Design des Senders VIVA Zwei und begleitete dort u. a. die Formate Fast Forward mit Charlotte Roche, Kamikaze mit Niels Ruf, Popp TV, SoJa, Shockwave und Overdrive. Des Weiteren führte er parallel Regie bei Konzertaufzeichnungen und Musikclipproduktionen für VIVA.

2000 wechselte Christian Böge zum NDR Fernsehen und betreut Sendungen wie u. a. Extra 3, Nordmagazin einschließlich Land und Leute. Zusätzlich arbeitete er in Köln und Luxemburg für RTL u. a. für die TV-Shows Deine Band und D' Zäit leeft.

Seit 2000 ist Christian Böge Regisseur der Sendung NightWash (bis Ende 2006 im WDR Fernsehen, ab 2007 auf Comedy Central), die er aus der ursprünglich als „Baywash“ bekannten Liveveranstaltung in einem Kölner Waschsalon heraus zusammen mit dem Veranstalter und Moderator Knacki Deuser für das Fernsehen entwickelt und produziert hat.

2005/2006 arbeitete Christian Böge zusätzlich für Sky Deutschland / Premiere AG und Creation Club in München an diversen Formaten wie Dönertier mit Erkan und Stefan und Krimi des Jahres mit Fritz Wepper.

Seit 2009 betreut Christian Böge die Kampagnen der Felix Burda Stiftung als Regisseur der TV- und Werbe-Spots.

Im Jahr 2011 begann die Zusammenarbeit mit Franz Plasa / H.O.M.E.-Studios und in seinen Studios produzierten Künstlern, u. a. mit dem Singer/Songwriter und GF des gemeinsamen Labels Bring Me Home, Hendrik Knopp aka Heinrich von Handzahm, Eveline Hall, San Glaser, Luis Baltes, Armando Quattrone. Die Zusammenarbeit beinhaltet die Produktion von Musikclips, Konzertmitschnitten, Musikdokumentationen und TV-Piloten.

Mit dem Talkmaster-Duo Astrid Rolle und Peter G. Dirmeier startete Christian Böge als Regisseur und Produzent zwei Talkshow-Projekte in Hamburg: sprechTzimmer(2015) und Talk der offenen Tür (TalkDOT) (2016).

Weblinks 
 Christian Böge Homepage
 
 TalkDOT
 sprechTzimmer

Fernsehregisseur
Deutscher
Geboren 1967
Mann